Madeira do pinheiro

Topónimos

 Pinho (Boticas) — freguesia no concelho de Boticas
 Pinho (São Pedro do Sul) - freguesia no concelho de São Pedro do Sul

 Praia do Pinho — praia localizada no município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina

Desambiguação